Eiréné császárnő (752–803), a Bizánci Birodalom uralkodója (ur.: 797–802)
Eiréné császárnő (1315/20–1341), a Trapezunti Császárság uralkodója (ur.: 1340–1341)